Wellnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Wellnitz (* 1969), deutsches Model und Mister Germany 1994
 Karl Wellnitz (1913–1992), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Wellnitz (* 1942), deutscher Fußballspieler